Радикал целого числа — число, равное произведению простых делителей целого числа. 
Радикал числа n обозначается . 

Например, для числа 504 имеем:

В формальной записи определение радикала имеет вид

С помощью радикала целого числа формулируется abc-гипотеза, а с помощью аналога понятия радикала формулируется аналогичное (притом) утверждение в кольце многочленов.

Свойства 
 Радикал является наибольшим бесквадратным делителем числа.

Ссылки 
 

Теория чисел